Змагання зі спринту в рамках Кубка світу з біатлону 2012-13 розпочалися 1 грудня 2012 у шведському Естерсунді й завершаться 14 березня 2013 року на дев'ятому етапі в російському Ханти-Мансійську.

Формат змагань
Спринтерська гонка проводиться на дистанції 7,5 км з двома стрільбами: спочатку лежачи, потім стоячи. На кожній стрільбі спортсменка повинна розбити 5 мішеней. За кожну нерозбиту мішень вона пробігає штрафне коло 150 м завдовжки. Старт гонки роздільний, біатлоністки стартують через 30 секунд.

Призери сезону 2011–12

Призери етапів

Нарахування очок

Таблиця

Виноски

Кубок світу з біатлону 2012-13
2012 у біатлоні
2013 у біатлоні